Фрэнк О’Хара (, полное имя Фрэнсис Рассел О’Хара; 27 марта 1926, Балтимор — 25 июля 1966, Нью-Йорк) — американский писатель,  и арт-критик. Вместе с Джоном Эшбери — один из ключевых авторов нью-йоркской поэтической школы.

Биография 
Сын ирландских католиков. Учился в лицее Сент-Джон в Шрусбери, затем в Консерватории Новой Англии. В 1944—1946 гг. служил добровольцем в ВМФ США. Поселился в штате Массачусетс. Поступил в Бостонскую музыкальную консерваторию (New England Conservatory of Music). Демобилизовавшись, поступил в Гарвардский университет, где изучал литературу и познакомился с Джоном Эшбери (два поэта были очень близки, сам О’Хара в одном из стихотворений уподобил своего товарища Ду Фу, а себя — Бо Цзюйи). Продолжил обучение в Мичиганском университете в Анн-Арборе, по окончании которого получил степень магистра литературы.

В 1951 году поселился в Нью-Йорке, где прожил до конца жизни. Некоторое время преподавал в Новой школе. С 1960 — куратор Музея современного искусства (Museum of Modern Art) в Нью-Йорке. В качестве художественного критика Ф. О’Хара регулярно помещал свои статьи в «Art News» и «Kulchur Magazine».

Погиб в возрасте сорока лет в результате несчастного случая, пострадав от наезда пляжного транспортного средства типа багги.

Творчество 
О’Хара печатал свои стихи в авангардных журналах и скромных издательствах очень малыми тиражами, поэтому был практически неизвестным поэтом вне узкого круга писателей и артистов. Широкой популярности он достиг только незадолго до своей смерти. Не придавая своей поэзии большого значения, поспешно записывал на кусках бумаги, случайных листках, салфетках и пр. Своё творчество расценивал как очень легкомысленное, и его произведения сохранились во многом благодаря дальновидности его друзей.

Основной массив поэзии О’Хары носит автобиографический характер, это беглые наблюдения за повседневной жизнью в мегаполисе, изобилующие деталями, географическими названиями, именами знакомых, любовников и собратьев по искусству, интимными подробностями. Марджори Перлофф, посвятившая творчеству О’Хары монографию, отмечает влияние на его поэтику Уильяма Карлоса Уильямса.

Библиография 
 A City Winter, and Other Poems (1952)
 Meditations in an Emergency (1956)
 Odes (1960)
 Second Avenue (1960)
 Lunch Poems (1964)
 Love Poems (1965)
 In Memory of My Feelings (1967)
 The Collected Poems of Frank O’Hara (1971)

Написал несколько пьес, предназначенных в первую очередь для авангардного театра «The Living Theatre», критические эссе, такие как «Art Chronicles 1954—1966» (1975).

Переводы 
 Фрэнк О’Хара. На день рождения Рахманинова. / Пер. А.Щетникова. — Новосибирск, АНТ, 2016.

Примечания

Ссылки 
 Frank O’Hara : Мемориальный сайт
 Frank O’Hara : Страницы на сайте Modern American Poetry Home
 Фрэнк О’Хара. Я снова стал собой : Три стихотворения / Пер. с англ. Е. Козаченко // TextOnly, № 42 (2014)

Поэты США
Художественные критики США
Выпускники школ Массачусетса
Персоналии:Средняя школа Сент-Джонс
Выпускники Гарвардского университета